Esmań – rzeka na Ukrainie, dopływ Klewieni
 Esmań – rzeka na Ukrainie, dopływ Desny
 Esmań – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie głuchowskim; do 2016 roku pod nazwą Czerwone
 Esmań – osiedle na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie głuchowskim, 

 Zobacz też
 Esman